Boulder River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Boulder River (Yellowstone), Nebenfluss des Yellowstone River, Montana
 Boulder River (Jefferson), Nebenfluss des Jefferson River, Montana
 Boulder River (Stillaguamish River), Nebenfluss des Stillaguamish River im Bundesstaat Washington

in Neuseeland:
 Boulder River (Aorere River), Fluss in der Region Tasman